Wish — дев'ятий студійний альбом британського гурту The Cure, який був виданий у квітні 1992 року на лейблі Fiction Records.

Композиції 
 Open — 6:51
 High — 3:37
 Apart — 6:40
 From the Edge of the Deep Green Sea — 7:44
 Wendy Time — 5:13
 Doing the Unstuck — 4:24
 Friday I'm in Love — 3:39
 Trust — 5:33
 A Letter to Elise — 5:14
 Cut — 5:55
 To Wish Impossible Things — 4:43
 End — 6:46

Склад учасників 

Альбоми The Cure
Альбоми британських виконавців
Англомовні музичні альбоми
Альбоми Fiction Records
Альбоми альтернативного року
Квітень 1992